Ірокези — група корінних американських народів, що складалася з п'яти споріднених племен: могавки, онейда, онондага, каюга і сенека.
 Ірокезькі мови — індіанська мовна родина ірокезів, яка налічує близько 12 мов.
 Ірокез (зачіска) — характерна форма зачіски, яка дуже популярна серед представників молодіжного руху — панків.

Військова справа 

 Bell UH-1 «Ірокез» — бойовий вертоліт, розроблений у 1952 році компанією Bell Helicopter для Армії США у ролі машини для порятунку поранених та доставки вантажів та особового складу.
 HMCS «Ірокез» — низка військових кораблів Королівського військово-морського флоту Канади.
 HMCS «Ірокез» (G89) — ескадрений міноносець типу «Трайбл» Королівського військово-морського флоту Канади часів Другої світової війни.
 HMCS «Ірокез» (DDG 280) — ескадрений міноносець однойменного типу, що перебуває у складі Королівського ВМФ Канади з 1972 року.

Географія 
Дивись Іроквой

Див. також 
 Ірокезькі мови
 Іроквай (округ, Іллінойс)
 Апачі (значення)
 Черокі (значення)
 Навахо

Багатозначні терміни